Die 7. Unihockey-Weltmeisterschaften der Frauen wurden vom 5. bis 12. Dezember 2009 in Schweden ausgetragen. Die Spiele fanden in der ABB Arena und in der Bombardier Arena in Västerås statt.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9 

Die Vereinigten Staaten spielen damit bei der Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 in der B-Division.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Offizielle Website

2009
Unihockey 2009
Unihockeywettbewerb in Schweden
Weltmeisterschaft 2009